Cambessedes ist in verschiedenen Schreibweisen (Cambessedès, Cambessèdes) der Name folgender Personen:
 Émile Cambessedès (1826–1891), Schweizer Politiker
 Jacques Cambessèdes (1799–1863), französischer Botaniker und Mediziner